Richlands kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Richlands (North Carolina)
Richlands (Virginia)